Систематика и эволюция муравьёв. Все современные виды муравьёв (более 14 000) являются общественными насекомыми. Признаки одиночного образа жизни можно заметить только у отдельных ископаемых форм. Возникнув, по расчётам, в начале мелового периода, муравьи стали самыми успешными общественными насекомыми в мире, заняв большинство наземных экосистем и оказывая глобальное экологическое воздействие.

Происхождение муравьёв 

Муравьи относятся к отряду перепончатокрылых насекомых, который также включает пилильщиков, наездников, пчёл, шмелей и ос.
Ближайшими предками муравьёв рассматриваются осообразные формы, которые дали им начало (по данным филогенетического анализа), в середине мелового периода, примерно 110—130 (до 170) миллионов лет назад. Произошло это на территории бывшего суперконтинента Лавразия. Подтверждают эти выводы и анатомические и поведенческие признаки сходства, а кроме того, многочисленные ископаемые находки муравьёв. Первой сенсационной находкой мелового муравья стало обнаружение в 1967 году переходной формы между ними и осами — ископаемого вида Сфекомирма Фрея. В этом виде сочетаются как признаки муравьёв, так и признаки ос, а датируется он концом мелового периода (80 миллионов лет назад). Впоследствии были обнаружены и другие виды, роды и даже новые ископаемые подсемейства, например Armaniinae.

Вероятно, что Сфекомирма Фрея были наземными фуражирами, но на основе подсемейств  и , некоторые учёные делают выводы, что примитивные муравьи были подземными хищниками. После установления доминирующей роли цветковых растений, около 100 миллионов лет назад, муравьи начали эволюционно изменяться, адаптируясь к различным экологическим нишам.

Палеонтология муравьёв 

Обнаружено по разным оценкам от 4 до 5 вымерших подсемейств муравьёв (Armaniinae, Formiciinae, Sphecomyrminae и другие), 5 вымерших триб, 121 вымерший род (Archaeopone, Archimyrmex, Brownimecia, Cretomyrma, Eocenidris, Orapia и другие), около 600 вымерших видов. Палеонтологическая история муравьёв начинается более ста миллионов лет назад. В ней выделяют 4 этапа: древнейшая фауна (конец нижнего мела — верхний мел, 100—70 млн.лет), древняя фауна (палеоцен — ранний эоцен, 60-50 млн.лет), формирование современной фауны (средний эоцен — средний олигоцен, 45—30 млн.лет), современная фауна (миоцен — современность, менее 25 млн.лет). Древнейшие муравьи известны с мелового периода Мезозойской эры (не менее 130 млн.лет). Многие ископаемые остатки плохо сохранились и описание их весьма затруднительно. В Балтийском янтаре найдено 97 видов муравьёв из 46 родов (2006), в Ровенском янтаре — 60 видов и 30 родов муравьёв (2013).

Внешняя филогения 
Филогенетическое положение муравьёв и их взаимоотношения с другим семействами жалящих перепончатокрылых показано на кладограмме:

Филогенетическое положение муравьёв  по взглядам Brothers, 1999

По более современным филогеномным данным, основанным на исследовании нескольких сотен генов, веспоидные осы не являются родственниками муравьёв, а последние скорее сближаются со сфекоидными роющими осами (Sphecoidea) и пчёлами (Apoidea) (Johnson et al., 2013), или со сколиоидными осами Scoliidae и Bradynobaenidae (Pilgrim, 2008; Debevec, 2012).

Надсемейство или семейство 
Существовало два взгляда на таксономический ранг муравьёв: самостоятельное надсемейство Formicoidea и семейство Formicidae в составе надсемейства ос Vespoidea. По последним данным (Pilgrim et al., 2008) в результате учёта молекулярно-генетических и морфологических данных надсемейство Vespoidea (в которое иногда включают муравьёв) признано парафилетичным и поэтому подотряд Aculeata состоит из следующих 8 надсемейств: Apoidea, Chrysidoidea, Formicoidea, Pompiloidea, Scolioidea, Tiphioidea, Thynnoidea и Vespoidea. В сентябре 2010 года на II Симпозиуме по перепончатокрылым насекомым в Санкт-Петербурге профессор А. П. Расницын также подтвердил необходимость восстановления самостоятельности надсемейства Formicoidea.
По более современным филогеномным данным, основанным на исследовании нескольких сотен генов, веспоидные осы не являются родственниками муравьёв, а последние скорее сближаются со сфекоидными роющими осами (Sphecoidea) и пчёлами (Apoidea) (Johnson et al., 2013, Branstetter et al., 2017).

Живые ископаемые среди муравьёв 

Обнаруженный в 2008 году в Бразилии примитивный слепой вид муравьёв Martialis heureka был признан обладающим уникальными признаками строения и выделен в отдельное новое подсемейство муравьёв Martialinae.

Другим примером живого ископаемого является «динозавровый муравей» Nothomyrmecia macrops из Австралии. Найденный в 1931 году он был описан в 1934, а повторно, несмотря на многочисленные попытки и экспедиции, его нашли только в 1977 году. В своё время его даже выделяли в самостоятельное подсемейство «Nothomyrmeciinae» (Prionomyrmecinae).

История систематики 

Упрощённая кладограмма подсемейств муравьёв (2005)

В первом томе Системы природы Карл Линней (1758) описал 17 видов муравьёв. Все они были включены в состав одного единственного рода Formica. В настоящее время эти Линнеевские виды распределены по 11 различным родам из 4 подсемейств.

В XX веке число подсемейств варьировало от 7 до 10, так как подсемейства  Aneuretinae, Cerapachyinae, Leptanillinae, Myrmeciinae и Pseudomyrmecinae трактовались либо как отдельные таксоны, либо как часть подсемейств Dolichoderinae, Ponerinae, Dorylinae, Ponerinae, и Myrmicinae, соответственно.

Современная систематика 

Кладограмма подсемейств муравьёв по данным Brady et al. (2006), Moreau et al. (2006), Ward (2007), Rabeling et al. (2008), Brady et al. (2014), Ward et al. (2016).

В настоящее время выделяют от 20 (Brady et al., 2014; с учётом объединения всех дориломорф) до 26 подсемейств муравьёв (26 с учётом Armaniidae в статусе Armaniinae), среди которых несколько полностью вымерших (†Formiciinae, †Sphecomyrminae, †Armaniinae, Brownimeciinae, †Paleosminthurinae). Семейство муравьёв включает 54 трибы, 288 родов, более  (и ) и 4 или 5 вымерших подсемейств в разной степени признаваемых разными специалистами мирмекологами. Первый мезозойский муравей был обнаружен в 1966 году, когда Эдвард Уилсон (E. O. Wilson) с коллегами описал ископаемые остатки мелового муравья (Sphecomyrma freyi) в куске янтаря с пляжа в Нью-Джерси (США). Возраст находки составляет около 130 миллионов лет. Смотрите здесь список всех таксонов.
Трудность классификации муравьёв связана с двумя феноменами — наличием видов-двойников и гибридов, а также с неоднородностью темпов эволюции различных групп.

Список подсемейств 
 Aenictinae
 Aenictogitoninae
 Agroecomyrmecinae
 Amblyoponinae
 Aneuretinae
 †Armaniinae
 †Brownimeciinae
 Cerapachyinae
 Dolichoderinae — Долиходерины
 Dorylinae — Муравьи-кочевники, бродячие муравьи
 Ecitoninae — Кочевники Нового Света
 Ectatomminae
 Formicinae — Формицины (Camponotus, Formica, Lasius)
 †Formiciinae
 Heteroponerinae
 Leptanillinae
 Leptanilloidinae
 Martialinae
 Myrmeciinae — Муравьи-бульдоги, мирмецины
 Myrmicinae — Мирмицины (Atta, Myrmica, Tetramorium)
 †Paleosminthurinae
 Paraponerinae Ponerinae — Понерины (Odontomachus)
 Proceratiinae
 Pseudomyrmecinae — Псевдомирмицины
 †Sphecomyrminae

 Группы подсемейств 

В 2003 году английский мирмеколог Бэрри Болтон провел кардинальную реклассификацию муравьёв, выделив новые подсемейства и впервые образовав группы подсемейств (Bolton, 2003).

• Formicomorphes :
 Aneuretinae
 Dolichoderinae
 Formicinae
• Myrmeciomorphes :
 Myrmeciinae
 Pseudomyrmecinae

• Dorylomorphes :
 Cerapachyinae
 Ecitoninae
 Leptanilloidinae
 Aenictinae
 Dorylinae
 Aenictogitoninae

• Leptanillomorphes :
 Apomyrminae
 Leptanillinae
• Poneromorphes :
 Amblyoponinae
 Ponerinae
 Ectatomminae
 Heteroponerinae
 Paraponerinae
 Proceratiinae

• Myrmicomorphes :
 Agroecomyrmecinae
 Myrmicinae
• вымершие подсемейства :
 Armaniinae †
 Sphecomyrminae †
 Brownimeciinae †
 Formiciinae †
• incertae sedis :
 Paleosminthurinae

В 2005-2011 гг была проведена новая перегруппировка подсемейств и большинство этих таксонов и неформальных групп (дориломорфы, мирмециоморфы, долиходероморфы, эктагетероморфы и Formicinae вместе с Myrmicinae) включены в состав формикоидной клады (формикоиды, formicoids, включающей 90 % современных видов муравьёв), за пределами которой остались часть понероидов, ископаемые и примитивные группы (Leptanillinae, Martialinae и другие).

 Классификация 2014 года 
В 2014 году несколько дориломорфных подсемейств с кочевым или близким поведением (Aenictinae, Aenictogitoninae, Cerapachyinae, Ecitoninae и Leptanilloidinae) на основании молекулярных и других данных были объединёны в одно Dorylinae (Brady et al., 2014).

 Роды муравьёв 

Крупнейший род кампонотус включает около 1000 видов, распространённых по всему свету. Ниже представлено сравнительное число родов муравьёв и степень их эндемизма в разных зоогеографических регионах и областях (Fisher, 2010):
 Палеарктика — 82 рода (10 эндемиков)
 Неарктика — 73 (2)
 Неотропика — 128 (52)
 Афротропика — 88 (31)
 Мадагаскар — 47 (5)
 Ориентальная — 128 (24)
 Австралазия — 115 (30)
 Океания — 44 (1)

По другим зоогеографическим делениям и данным (число родов; эндемичные роды в скобках; число видов в 1994 году):

 Палеарктика — 70 родов (12 эндемиков), 1151 вид
 Неарктика — 62 (3), 555
 Неотропика — 118 (60), 2358
 Афротропика — 89 (29), 1686 (Афротропика и Аравийский п-ов)
 Мадагаскар — 46 (3), 251
 Ориентальная — 101 (5), 771 (Пакистан, Индия, Индокитай, юг Китая)
 Индоавстралия — 126 (22), 1709 (Малайский п-ов, Индонезия, Филиппины, Новая Гвинея, Океания)
 Австралазия — 94 (20), 1057 (Австралия, Новая Зеландия, Новая Каледония)
 В мире — 296 родов и 9538 видов (Bolton, 1994)

 Фаунистика 

Из общемировой мирмекофауны, оцениваемой в более чем 14 тыс. видов, в Палеарктике встречается около 1350 видов (94 рода), в России — более 260 видов (44 рода) , в Казахстане — около 100, в Армении — 116 видов. Для бывшего СССР приводилась цифра в 350 видов.

Крупнейшие региональные мирмекофауны (около 1000 видов): Австралия, Бразилия, Индонезия, Китай (более 900), Мексика, США (более 800), Колумбия (более 750). Среди крупных мирмекофаун наибольший процент эндемичных видов (более 80 %) отмечен в Австралии и на Мадагаскаре. Среди мелких островных фаун 100%-й муравьиный эндемизм обнаружен на Острове Рождества в Индийском океане (4 вида-эндемика): , ,  и .

Мирмекофауны Европейских стран: Болгария (161 местный вид муравьёв + 2 тепличных заносных вида), Сербия (139+2), Хорватия (138+2), Украина (136+4), Черногория (133+2), Словения (131+1), Австрия (126+8), Венгрия (119+5), Германия (111+2), Словакия (107+1), Румыния (106+1), Чехия (104+1), Польша (96+6), Македония (77), Франция — 213 видов. Крупнейшая европейская мирмекофауна обнаружена в Греции (290)Borowiec L., Salata S. (2013): Ants of Greece-additions and corrections (Hymenoptera: Formicidae). Genus 24(3-4): 335—401..

Мирмекофауны Азиатских стран: Китай (более 900), Индия (630), Япония (>280), Израиль (200), Шри-Ланка (>200), Киргизия (110), Сингапур (на 720 км² обитает около 400 видов и подвидов муравьёв из 100 родов).

 Филогения (2016) 
Авторы описания нового ископаемого вида Camelomecia janovitzi из мелового бирманского янтаря (Barden & Grimaldi, 2016) предложили новую схему филогенетических взаимоотношений корневых видов и родов муравьёв:

 Филогения (2020) 
Источник:.

 См. также 
 Список родов муравьёв
 :Категория:Списки таксонов муравьёв

 Примечания 

 Литература 
 
 
 John S. LaPolla, Gennady M. Dlussky and Vincent Perrichot. (2013). Ants and the Fossil Record. — Annual Review of Entomology. Vol. 58: 609—630 (Volume publication date January 2013). DOI: 10.1146/annurev-ento-120710-100600
 Ward, P. S. 2007. Phylogeny, classification, and species-level taxonomy of ants (Hymenoptera: Formicidae).'' pp. 549—563 In: Zhang, Z.-Q. & Shear, W. A. (eds) Linnaeus tercentenary: progress in invertebrate taxonomy. Zootaxa, 1668: 1—766.
 
 
 Williams D.F. (Ed.) Exotic ants: biology, impact, and control of introduced species. Westview Press, Boulder (Colorado) — 1994  — 332pp. (San Francisco · Oxford) ISBN 0-8133-8615-2

Ссылки 
 Палеонтологическая история муравьев
 Научно-популярный фильм Суперорганизм
 Современное число видов Formicidae
 Phylogeny Archive: Formicidae — ants

 
Муравьи
Эволюция групп организмов
Муравьи